Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2018 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 14. Januar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 
 

2018
Dameneinzel (Qualifikation)